Cameo Kirby steht für:

 Cameo Kirby (1914), US-amerikanischer Stummfilm von Oscar Apfel
 Cameo Kirby (1923), Originaltitel von Der feindliche Gast, US-amerikanischer Stummfilm von John Ford 
 Cameo Kirby (1930), US-amerikanischer Spielfilm von Irving Cummings